Kernmodell bezeichnet:

 in der Kernphysik ein physikalisches Modell des Atomkerns 
 ein Kernmodell für die Systembeschreibung